Il singolare del torneo di tennis WTA Austrian Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Anke Huber che ha battuto in finale Judith Wiesner 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Anke Huber (campionessa)
 Mary Pierce (quarti di finale)
 Katerina Maleeva (primo turno)
 Sabine Hack (semifinali)

 Judith Wiesner (finale)
 Barbara Rittner (secondo turno)
 Sandra Cecchini (primo turno)
 Florencia Labat (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1993